|-
| 97601 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97602 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97603 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97604 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97605 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97606 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97607 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97608 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97609 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97610 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97611 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97612 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97613 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97614 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97615 - || || 12 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 97616 - || || 14 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 97617 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 97618 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 97619 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97620 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97621 - || || 8 de març, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 97622 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 97623 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 97624 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 97625 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 97626 - || || 11 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97627 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 97628 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 97629 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 97630 - || || 12 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97631 - || || 3 de març, 2000 || Anderson Mesa || L. H. Wasserman
|-
| 97632 - || || 3 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 97633 - || || 6 de març, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 97634 - || || 6 de març, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 97635 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97636 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97637 - || || 10 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 97638 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97639 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97640 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97641 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97642 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97643 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97644 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97645 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97646 - || || 1 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 97647 - || || 5 de març, 2000 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 97648 - || 2000 FU || 26 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97649 - || || 26 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97650 - || || 25 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 97651 - || || 28 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97652 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97653 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97654 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97655 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97656 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97657 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97658 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97659 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97660 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97661 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97662 - || || 27 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 97663 - || || 27 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 97664 - || || 28 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97665 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97666 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97667 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97668 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97669 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97670 - || || 30 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97671 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97672 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97673 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97674 - || || 31 de març, 2000 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 97675 - || || 29 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 97676 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97677 - || || 30 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 97678 - || || 4 d'abril, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 97679 - || || 3 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97680 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97681 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97682 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97683 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97684 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97685 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97686 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97687 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97688 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97689 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97690 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97691 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97692 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97693 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97694 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97695 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97696 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97697 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97698 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97699 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97700 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
7